Открытый чемпионат Мериды по теннису 2023 (англ. 2023 Mérida Open) — розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира, проводящегося в Мериде (Мексика) на хардовых кортах и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Основной турнир в 2023 году включён в календарь впервые и прошёл с 20 по 26 февраля 2023 года, игры квалификации — с 18 по 19 февраля 2023 года.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 13 февраля 2023
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Фернанда Контрерас Гомес
  Кэти Волынец
  Симона Вальтерт
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Надя Подорошка
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Ребекка Петерсон
  Леолия Жанжан
  Кимберли Биррелл
 Элина Аванесян
  Ана Конюх
  Леся Цуренко
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
 Варвара Грачёва

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный профиль турнира

Мерида
Теннис
Февраль 2023 года в Мексике
Мексика